Аллсвенскан 2008 — 84-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті брали участь 16 клубів. Сезон 2008 року проводився у два кола, розпочався 30 березня й завершився 9 листопада 2008.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб Кальмар ФФ.

Турнірна таблиця 

 ІФК Гетеборг потрапив до участі в кваліфікаційних раундах Ліги Європи 2009—2010 як володар Кубка Швеції 2008 року.
Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири сезону 2008 
 Патрік Інгельстен (Кальмар ФФ) – 19 голів
 Віктор Ельм (Кальмар ФФ) – 15
 Ансельмо (Гальмстадс БК) – 15

Плей-оф на підвищення
Команди, які зайняли в сезоні 2008 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 листопада 2008

|}

Клуб «Броммапойкарна» (Стокгольм) отримав право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2009 року.

Із Супереттан також підвищились у класі клуби «Ергрюте» (Гетеборг) і «Геккен» (Гетеборг).

Примітки 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2008 у шведському спорті